Boštjan Goličič, slovenski hokejist, * 12. junij 1989, Kranj.

Goličič je kariero začel pri mladinskem klubu HK MK Bled. Po treh sezonah se je preselil v WHL klub Calgary Hitmen, med sezonama 2009/10 in 2011/12 je igrah za HDD Tilia Olimpija, v sezoni 2011/12 je s klubom osvojil tudi naslov slovenskega državnega prvaka. Od sezone 2012/13 je bil član kluba HC Briançon v francoski ligi, s klubom je v prvi in drugi sezoni osvojil naslov francoskega pokalnega prvaka. Pred sezono 2014/15 je prestopil v Gap HC, ki prav tako igra v francoski prvi ligi.

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na štirih svetovnih mladinskih prvenstvih, na katerih je skupno odigral dvajset tekem ter dosegel po devet golov in podaj, za slovensko člansko reprezentanco pa na šestih svetovnih prvenstvih, od tega treh v elitni diviziji. Sodeloval je pri prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam je odigral vseh pet tekem.

Tudi njegov starejši brat Jurij je bil hokejist.

Pregled kariere 

|-
| HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 17
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
| 16
| 3
| 4
| 7
|
| 14
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| rowspan=2|HK MK Bled
| Koroška liga
| 05/06
|
|
| 16
| 23
| 39
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska ml. liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 06
|
| 5
| 4
| 1
| 5
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK MK Bled
| Koroška liga
| 06/07
|
| 18
| 19
| 19
| 38
|
| 22
|
| 5
| 5
| 2
| 7
|
| 4
|-
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 19
| 20
| 12
| 32
|
| 51
|
| 5
| 8
| 1
| 9
|
| 8
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 07
|
| 5
| 3
| 3
| 6
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Hitmen
| WHL
| 07/08
|
| 57
| 12
| 18
| 30
| +10
| 24
|
| 12
| 1
| 1
| 2
| -3
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| 0
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Hitmen
| WHL
| 08/09
|
| 67
| 26
| 30
| 56
| +32
| 26
|
| 18
| 4
| 10
| 14
|
| 10
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 0
| 4
| 4
| +1
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 47
| 8
| 17
| 25
|
| 49
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
| 6
| 3
| 4
| 7
|
| 8
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 10
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 54
| 10
| 18
| 28
|
| 18
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 3
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 38
| 5
| 10
| 15
|
| 16
|
| 11
| 1
| 4
| 5
|
| 9
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 12
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Briançon
| Francoska liga
| 12/13
|
| 26
| 10
| 16
| 26
| +7
| 16
|
| 8
| 7
| 4
| 11
| +9
| 6
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Briançon
| Francoska liga
| 13/14
|
| 21
| 10
| 14
| 24
| +7
| 18
|
| 14
| 7
| 5
| 12
| +6
| 31
|-
| Slovenija
| Olimpijske igre
| 14
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 14
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gap HC
| Francoska liga
| 14/15
|
| 22
| 13
| 9
| 22
| +13
| 14
|
| 17
| 10
| 4
| 14
| 0
| 24
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 471
| bgcolor="#7FFF00" | 171
| bgcolor="#7FFF00" | 199
| bgcolor="#7FFF00" | 380
| bgcolor="#7FFF00" | +67
| bgcolor="#7FFF00" | 372
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 104
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" | 87
| bgcolor="#7FFF00" | +12
| bgcolor="#7FFF00" | 108
|}

Glej tudi 
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK MK Bled
Hokejisti Calgary Hitmen
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HC Briançon
Hokejisti Gap HC
Kranjski športniki